La maison capétienne de Bourbon-La Marche est une branche de la maison de Bourbon.

Armoiries 

« De France (d'azur, fleurs-de-lys d'or sans nombre) l'écu brisé d'un bâton (ou cotice) de gueules, brochant sur le tout ».

Généalogie 

Les princes de Bourbon qui furent comtes de La Marche sont :

 1322-1342 : Louis I le Grand, duc de Bourbon. Il acquiert le comté du roi par échange en 1322. La pairie attachée au comté est confirmée par le roi.

 1342-1362 : Jacques I, fils cadet du précédent, connétable de France et comte de Ponthieu

 1362-1362 : Pierre I de Bourbon, fils aîné du précédent

 1362-1393 : Jean I de Bourbon, frère du précédent, aussi comte de Vendôme et de Castres par son mariage avec Catherine

 1393-1438 : Jacques II, fils du précédent. Il ne laisse qu'une fille, Eléonore, qui emmène le comté de la Marche dans la famille d'Armagnac. Louis, frère puîné de Jacques II, continue les comtes de Vendôme et la Maison de Bourbon-Vendôme, alors que leur benjamin Jean de Carency est la souche des Bourbon-Carency.

Sources 
 Nicolas Louis Achaintre, Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de Bourbon, éd. Didot, 1825
 Site consacré au Bourbonnais (histoire, dialecte, population, cartes, arbre généalogique des Bourbon...)
 Généalogie des Bourbon-La Marche

Voir aussi 
 Généalogie des Bourbons (Capétiens)
 Liste des seigneurs puis ducs de Bourbon
 Bourbonnais
 Bourbons (dynastie française)

Maison capétienne de Bourbon